Богаде́льня:
 Богадельня — благотворительное заведение для содержания лиц, по какой-либо причине нетрудоспособных.
 «Богадельня» — роман Генри Лайон Олди.